Натуральне число 485
 485 рік до нашої ери
 485 рік нашої ери